Каменское муниципальное образование — сельское поселение, существовавшее в составе Грязовецкого района Вологодской области до 7 марта 2013 года.
Центр — посёлок Вострогский, расположенный в 48 км по железной дороге от пгт. Вохтога.

Располагалось на востоке района. Граничило:
 на западе с Вохтожским муниципальным образованием,
 на севере с Междуреченским районом,
 на юге и востоке с Костромской областью.

Посёлки, образующие сельское поселение, расположены на Монзенской железной дороге, которая связывает их с Вохтогой. В сельском поселении работают Каменский лесопункт, где работает основная часть населения, Каменская средняя школа с дошкольной группой, клуб, три фельдшерско-акушерских пункта, котельная, артезианская скважина, почтовое отделение, торговые точки. В 2006 году посёлки были электрифицированы.

История 
История посёлков, образующих сельское поселение, связана с лесозаготовками. В 1929 году в посёлке Восья была открыта Монзенская сплавконтора, которая занималась сплавом леса по реке Костроме, в 1932 был создан Монзенский леспромхоз. В 1934 году началось строительство Монзенской железной дороги. То же название носил и сельсовет, объединявший лесные посёлки и входивший в состав Междуреченского района.

В 1941 году Монзенский сельсовет был передан в Грязовецкий район, а 17 августа 1979 года переименован в Каменский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Каменский сельсовет входили 11 населённых пунктов.

20 декабря 2001 года посёлки Пересечение и Шпалорезка были присоединены к центру сельсовета посёлку Вострогский.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Каменский сельсовет был преобразован в сельское поселение.

7 марта 2013 года Каменское сельское поселение было присоединено к Вохтожскому городскому поселению.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 9 посёлков.

Населённые пункты, упразднённые 20 декабря 2001 года:

Примечания

Ссылки 
 Каменское муниципальное образование на сайте администрации Грязовецкого района

Упразднённые муниципальные образования Грязовецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году